Ельняги — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл России. Входит в состав Пекшиксолинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии 3 км от районного центра Медведево.

История 
В списках селений за 1763 года в деревне — 30 мужчин и 39 женщин, мари, число дворов — 20, лошадей — 47, коров — 85, безлошадных дворов — 3, всего скота — 474 головы. Количество земли — 321,4 лес, лугов — 70,4 лес, в том числе удобной земли — 317,2 лес, неудобной — 4,2 дес. Удобные земли расположены по обе стороны дороги из Царевосанчурска в Царевококшайск, в урочищах Данило-пиче, Изи-пиче, Пюшкапер, Шопкиля.

В списках селений за 1895 год д. Ельняги входила в Арбанское сельское общество, в ней значилось 230 жителей, из них 114 мужчин и 116 женщин, все мари. В 1919—1921 гг. в д. Ельняги имелось 56 дворов, проживали 315 человек, из них 143 мужчины и 172 женщины. За четверть века число населения выросло на 80 человек.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 Паспорт муниципального образования «Пекшиксолинское сельское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл (по состоянию на 01 января 2015 года). Официальный сайт Медведевского района.

Населённые пункты Медведевского района